Cabo Ruso steht für:
 Cabo Ruso (Charcot-Insel), Kap der Charcot-Insel, Antarktika
 alternativer Name für das Kap Arauco, Alexander-I.-Insel, Antarktika